Kosilov (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Nikolaj Ivanovistj Kosilov (1937–2009) - Russische wetenschapper en uitvinder, werktuigbouwkundig ingenieur, doctor in de technische wetenschappen, professor
 Sergej Sergejevistj Kosilov (geb. 1979) - Russische voetballer
 Sergej Aleksejevistj Kosilov (geb. 1982) - Russische kanovaarder